Philocopra är ett släkte av svampar. Philocopra ingår i familjen Lasiosphaeriaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Philocopra